Jeff Koons#Œuvre
Liste des tableaux d'Auguste Renoir